Пабло Гарсия, персоналии:
 Пабло Габриэль Гарсия (род. 1977) — уругвайский футболист
 Пабло Гарсия Фернандес (род. 1976) — испанский музыкант, гитарист, участник группы WarCry
 Пабло Парас Гарсия (род. 1925) — филиппинский политик
 Пабло Маркано Гарсия (род. 1952) — пуэрто-риканский художник

Кроме того, Пабло Гарсия может выступать в качестве второго имени различных персоналий:
 Хуан Пабло Гарсия Контрерас — мексиканский футболист
 Хуан Пабло Гарсия — мексиканский автогонщик